Kuoletisjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuoletisjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 740325-150897), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,29 km²)
Kuoletisjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 740956-155541), sjö i Arjeplogs kommun,  (35,9 ha)
Kuoletisjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734992-169296), sjö i Jokkmokks kommun,  (18,2 ha)
Kuoletisjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741699-159012), sjö i Jokkmokks kommun,  (54,4 ha)
Kuoletisjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 744218-158624), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn